Amerikai Egyesült Államok
Aragon (Georgia)
Aragon (Új-Mexikó)

Aragon (Aude)
Egyéb
Louis Aragon  (1897–1982), francia költő